Cosnac steht für:

 Cosnac, eine Gemeinde im französischen Département Corrèze
Saint-Thomas-de-Conac, eine Stadt im französischen Département Charente-Maritime

Cosnac ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand de Cosnac (1310–1374), französischer Bischof und Kardinal
 Daniel Cosnac (1628–1708), französischer Prälat und Erzbischof von Aix
 Gabriel de Cosnac (1649–1739), französischer Prälat und Bischof
 Bettina de Cosnac (* 1960), deutsch-französische Journalistin und Sachbuchautorin